ПП-91:
ПП-91 или «Кедр» — пистолет-пулемёт;
ПП-91 — понтонный парк.